Тельман Исмаилов:
 Исмаилов, Тельман Алекпер оглы (род. 1934) — научный и государственный деятель Республики Азербайджан в области инженерной геологии.
 Исмаилов, Тельман Марданович (род. 1956) — предприниматель, финансист и меценат, ресторатор.